Die Saison 1993/94 war die dritte Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Landesliga Mecklenburg-Vorpommern. Es war die dritte und letzte Saison als vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der VfL 90 Rostock, der somit zur Saison 1994/95 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

199394
Landesliga MecklenburgVorpommern 1993 94